Се́рдоболь может означать:
 Название города Сортавала до 1918 года.
 Сердоболь (альманах) — городской альманах, выпускаемый в Сортавале с 2008 года.
 Сердоболь (прам) — плоскодонное артиллерийское парусное судно (прам), изготовленное в 1776 году на Олонецкой верфи.